Ligota Książęca, village de la voïvodie d'Opole.
 Ligota Książęca, village de la voïvodie de Silésie.